Le terme dariole peut faire référence à :

 Une dariole, une pâtisserie.
 Une dariole, un moule.